DEOL Partners - одна з лідируючих девелоперських компаній на українському ринку комерційної нерухомості.

Основними напрямками діяльності компанії є девелопмент комерційної нерухомості, управління об'єктами комерційної нерухомості та інвестиційний менеджмент.

Компанія була заснована у 2004, проте партнери компанії активно працюють в Україні з 1992 року. Одна з перших українських компаній, які пройшли акредитацію за міжнародними стандартами інвестиційного менеджменту в комерційній нерухомості (CCIM).

DEOL Partners є керуючою компанією ряду інвестиційних проектів на ринку України і здійснює девелопмент комерційної нерухомості як самостійно так і в партнерстві з провідними світовими компаніями.

Готельні об’єкти під управлінням DEOL Partners:

первая в Украине сеть апарт-отелей Senator Hotels and Apartments;
 11 Mirrors Design Hotel;

 Senator Hotels and Apartments
Senator Maidan

         Senator City Center

Senator Victory Squre
 · Senator Lifestyle Club